Die 1. Bundesliga Snooker 2011/12 war die 14. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Snooker. Sie begann am 10. September 2011 und endete am 13. Mai 2012.

Deutscher Meister wurde zum fünften Mal in Folge der BSV Wuppertal 1929. Der Verein, der bis August 2011 als Barmer Billardfreunde bekannt war, sicherte sich den Titel am zehnten Spieltag durch einen 8:0-Heimsieg gegen die Billard Freunde Berlin. Nachdem die Wuppertaler fünf Jahre lang in der Liga ungeschlagen geblieben waren, gab es für sie am elften Spieltag erstmals seit März 2007 wieder eine Niederlage: Das Auswärtsspiel beim 1. Münchner SC wurde mit 8:0 gewertet, da der BSV Wuppertal nicht rechtzeitig vollständig anwesend war, zwei Spieler fehlten. Es blieb während dieser Saison der einzige Punktverlust der Mannschaft.

Der 1. Münchner SC schaffte am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Berlin den Sprung auf den zweiten Platz, da der bis dahin zweitplatzierte SC 147 Essen zeitgleich gegen Wuppertal verlor. Zur folgenden Spielzeit zogen die Münchner ihre Mannschaft jedoch in die 2. Bundesliga zurück. Die Billard Freunde Berlin sicherten sich am vorletzten Spieltag durch einen Heimsieg gegen den 1. SC Breakers Rüsselsheim den sechsten Platz und in der Relegation den Klassenerhalt. Der Kölner Snooker Club und der 1. DSC Hannover stiegen in die zweite Liga ab.

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die Relegation fand am 2. Juni 2012 im Vereinsheim des 1. SC Limbach-Oberfrohna statt. Die Billard Freunde Berlin trafen als Sechstplatzierter der 1. Bundesliga auf den Snooker Club Neu-Ulm, den Vizemeister der Südstaffel der 2. Bundesliga 2011/12. Der SC Hamburg, der als Dritter der Nordstaffel ebenfalls qualifiziert war, da der Staffelmeister, die zweite Mannschaft des BSV Wuppertal nicht aufstiegsberechtigt war, verzichtete auf die Teilnahme. Im Relegationsspiel konnten sich die Berliner mit 5:3 gegen Neu-Ulm durchsetzen, wobei der entscheidende Frame erst auf die letzte Schwarze gewonnen wurde. Da der 1. Münchner SC seine Mannschaft zur folgenden Saison zurückzog stiegen die Neu-Ulmer dennoch in die erste Liga auf.

|}

Einzelrangliste

Century-Breaks 
Zwei Spieler erzielten je ein Century-Break.

Weblinks 
 1. Bundesliga Snooker 2011/12 auf der Website der Deutschen Billard-Union

Einzelnachweise 

2011
Snookerveranstaltung 2011
Snookerveranstaltung 2012